Második élet (Deuxième vie) (2000) francia film Patrick Braoudé rendezésében
 Második élet (El Cuerpo del Deseo) (2005) amerikai–kolumbiai sorozat